Kramat Jati (onderdistrict), onderdistrict van de gemeente Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de stad Jakarta, Indonesië.
 Kramat Jati (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Timur in de provincie Bengkulu, Indonesië.